Кубок Либертадорес 1965 — 6-й розыгрыш Кубка Либертадорес по футболу, проводимый под эгидой КОНМЕБОЛ. Действующий победитель «Индепендьенте» начал борьбу с полуфинала и вновь стал победителем, обыграв в финале «Пеньяроль».

Участники

Групповой этап

Группа 1

Группа 2

Группа 3

Полуфиналы

Финал

Плей-офф

Чемпион

Примечания

Ссылки 
 Кубок Либертадорес 1965 на сайте RSSSF
 Кубок Либертадорес 1965 на сайте www.copalibertadores.ru

Футбол в Южной Америке в 1965 году
Кубок Либертадорес